Васи́лий Ива́нович Зино́вьев:
 Зиновьев, Василий Иванович (1909—1942) — партизан, Герой Советского Союза (1944).
 Зиновьев, Василий Иванович — лётчик, командир 302-й истребительной авиационной дивизии.